

Музика

Альбоми 
 Heroes — альбом Девіда Бові
 Heroes — альбом гурту Sabaton

Пісні 
 «Heroes» — пісня Девіда Бові з однойменного альбому
 «Heroes» — пісня Єлени Папарізу
 «Heroes» — пісня Монса Сельмерлева

Телебачення 
 Герої (Heroes) —  американський фантастичний телесеріал
 Герої — фільм 2008 року, знятий в Боллівуді

Див. також 
 Герой (значення)

__БЕЗ_ЗМІСТУ__